Sayligul (voornaam), Tadzjiekse meisjesnaam
 Sayligul (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam